Katarzyna I (1683–1727) – cesarzowa Rosji
 Katarzyna Iwanowna Romanowa (1691–1733) – rosyjska księżniczka
 Katarzyna Romanowa (1788–1819) – wielka księżna Rosji, córka cara Pawła I, żona króla Wilhelma I, królowa Wirtembergii.
 Katarzyna Romanowa (1827–1894) – rosyjska księżniczka, córka wielkiego księcia Michała, żona Jerzego, księcia Mecklenburg-Strelitz

Zobacz też